Salvador Porté Llinas (La seu d'urgell, Cataluña, España; 27 de diciembre de 1969) es un empresario e inversor español, creador de LatinMail, el primer servicio de correo electrónico en español.

Aunque poco conocido hoy en día, él es uno de los grandes emprendedores de startups españoles de finales del siglo XX y comienzos del presente, tras vender LatinRed a Starmedia y Ozú a Vocento.

En 2003 puso en marcha en Medellín y Miami una red social de compras, Kactoos, un proyecto que se atragantó en 2011.

LatinRed y Ozú 

Con 28 años, sin carrera universitaria a sus espaldas ni experiencia en tecnologías de la información, creó en 1997 LatinMail, el primer servicio de correo electrónico gratuito en español a través de la Web.

Tras el éxito de LatinMail, incorporaría a la plataforma LatinChat, red pionera en la mensajería instantánea en español a través de internet.

Ambas plataformas, LatinMail y LatinChat formarían LatinRed, que en 1999 fue adquirida por Starmedia, una operación que, en su momento, fue la más importante efectuada hasta la fecha en el sector tecnológico español e incluso hasta día de hoy sigue siendo una de las más grandes realizadas, cifrada en 100 millones de dólares. 

Después de la venta de LatinRed, en 2001, Porté cofundaría junto a Fernando Llamas y Marcos Enríquez el portal Ozú, que luego compraría Vocento por 31 millones de euros.

Kactoos 

En 2003 se trasladó a Colombia donde entro como inversor a Kactoos, una red social de compras en Medellín y Miami. Empresa que desaparecería en 2011 a causa de disconformidades entre la directiva y empleados con Porté, al cual le recriminaban sus métodos de liderazgo, tachándolos de autoritarios y déspotas.

En la actualidad 

Actualmente Porté se dedica a la inversión inmobiliaria en Andorra y España.

Referencias

Véase también 

 Starmedia
 Burbuja puntocom

Enlaces externos 

 https://www.elmundo.es/magazine/m59/textos/ciber.html - Cibermillonarios Elmundo.es
 https://www.elmundo.es/magazine/m59/textos/ciber1.html - Entrevista Elmundo.es
 https://elpais.com/diario/2000/09/04/economia/968018404_850215.html - World Economic Forum
 https://informativos.net/2000/500-personas-asistieron-a-la-7%c2%ac-reunion-del-first-tuesday-barcelona/ 
 https://www.altaveu.com/actualitat/el-creador-del-domini-latinmail-com-sadjudica-quinze-pisos-dun-edifici-del-clot-demprivat_10274_102.html  - Negocios en Andorra
 https://www.elmundo.es/navegante/99/julio/21/starmedia.html
 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-901770
 https://www.computerworld.es/economia-digital/latinred-caracter-latino 
 https://www.baquia.com/emprendedores/starmedia-se-va-de-madrid-y-cesa-a-su-director-general-en-espana
 https://socialgeek.co/noticias/quien-es-salvador-porte/ 
 https://gananzia.com/el-sufrimiento-del-emprendedor 
 https://gananzia.com/el-mayor-pelotazo-se-lo-lleva-una-startup-sin-inversores-ni-redes-sociales-milanuncios
 https://www.acercadeinternet.com/latinmail-un-correo-gratuito-de-starmedia/
 https://web.archive.org/web/20100928101306/http://www.latinmail.com/
Pioneros de Internet
Empresarios de Cataluña
Empresarios de España
Empresarios de Andorra